Гальюэс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 43,41 км². Население — 101 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Gallués

Муниципалитеты Наварры